Molekulska formula -{C11H17NO2}- se može odnositi na:

 Metaterol
 2C-D
 3-Metoksi-4-etoksifenetilamin
 4-Hidroksi-3-metoksimetamfetamin
 DESOXY
 Dimetoksiamfetamin